Сан Франсиско де ла Круз има више значења:

 Сан Франсиско де ла Круз (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Франсиско де ла Круз (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско де ла Круз (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де ла Круз (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де ла Круз, Венсеслао Завала (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику